Merga puede referirse a:

 Merga, especie del género Medicago;
 Merga (38 Bootis), estrella en la constelación de Bootes.